Pořadovka je slovo s těmito významy: 
 pořadová příprava – pořadový výcvik, nácvik ovládání vojensky organizované jednotky pomocí povelů, viz pořadový krok
 tabuka s pořadovým číslem vozu (vlaku) zejména ve veřejné linkové dopravě